Henryk VII Rumpold – książę żagańsko-głogowski w latach 1369-1378
 Henryk X Rumpold – książę głogowski w latach 1412/3-1423